Publius Cornelius Scipio er navn på flere fremtrædende romere af den indflydelsesrige Scipio-familie i Cornelius-slægten; den ældste søn i hver generation blev traditionelt givet dette navn; mange af disse har haft embedet som consul, der var det højeste embede i den romerske republik og normalt blev besat af to personer i et år ad gangen:
 Publius Cornelius Scipio (consul 395 f.Kr.) – consul 395 og 394 f.Kr. – den ældste kendte Scipio
 Publius Cornelius Scipio Asina – consul 221 f.Kr.
 Publius Cornelius Scipio (consul 218 f.Kr.) (død 211 f.Kr.) – consul 218 f.Kr. – far til Scipio Africanus og Scipio Asiaticus
 Publius Cornelius Scipio Africanus Maior (ofte blot omtalt som Scipio Africanus; 236-183 f.Kr.) – consul 205 og 194 f.Kr. – besejrer af Hannibal – søn af foregående
 Publius Cornelius Scipio (augur) – augur og praetor – søn af foregående og adoptivfar til sin fætter:
 Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor (185-129 f.Kr.) – consul 147 og 134 f.Kr. – adoptivsønnesøn til Scipio Africanus Maior
 Publius Cornelius Scipio Nasica (227-171 f.Kr.) – consul 191 f.Kr. – fætter til Scipio Africanus Maior
 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum (død 141 f.Kr.) – consul 162 og 155 f.Kr. og pontifex maximus 150-141 f.Kr. – søn af foregående
 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio (ca. 183-132 f.Kr.) – consul 138 f.Kr. og pontifex maximus 141-132 f.Kr. – søn af foregående
 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio (consul 111 f.Kr.) – consul 111 f.Kr. – død samme år, søn af foregående

Se også 
 Stamtræ over Scipio-Paullus-Gracchus-familien på engelsk wikipedia